Izsma – település Oroszországban, Komiföldön.
 Izsma – folyó Oroszországban, a Pecsora mellékfolyója.